Кубок чемпионов 1988 — тридцать первый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 23 команды. Финал прошёл в Генте 7 апреля, титул сильнейшего второй раз подряд завоевала  Олимпия Милан, в финале второй год переиграв  Маккаби Т-А.

Квалификация

1/8 финала

Групповой этап

Группа

Полуфинал

Финал четырёх

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1988 год в баскетболе
1987 год в баскетболе